Cleveland Municipal Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Cleveland Municipal Airport (Mississippi)
 Cleveland Municipal Airport (Oklahoma)
 Cleveland Municipal Airport (Texas)